Wicie ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Łódź, siehe Wicie (Kocierzew Południowy)
 in der Woiwodschaft Masowien, siehe Wicie (Wilga)
 in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Wicie (Darłowo) (Vitte, Kreis Schlawe/Pommern)